Светлый понедельник (также Пасхальный понедельник) — название праздничного дня Светлой седмицы.

В Библии повествуется, что, воскреснув, Христос неузнанным явился двум своим опечаленным ученикам, разделил с ними путь в селение Эммаус, неподалеку от Иерусалима, и ужин.

Согласно Священному Писанию, в первый день после воскресения Иисус явился своим ученикам и в течение 40 дней рассказывал им о Царстве Небесном, после чего вознёсся на небо.

Праздник является официальным выходным в Австралии, Австрии, Албании, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Канаде, Кипре, Латвии, Новой Зеландии, Испании, Италии, Польше, Португалии, Сербии, Словакии, Словении, Хорватии, Финляндии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции, Украине, Франции, в Крыму и Севастополе.

Примечания

Литература 

Православные праздники
Переходящие праздники в христианстве
Пасха
Понедельник